Сен-Жан-д'Ардьє́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний схід від Парижа, 45 км на північ від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

 Сен-Жан-д'Ардьєр і Бельвіль було об'єднано в новий муніципалітет Бельвіль-ан-Божоле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1304 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3572,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жан-д'Ардьєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-д'Ардьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Рона